L'Habitatge al carrer Sant Pere més Baix, 62 és una obra neoclàssica de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici d'habitatges al carrer Sant Pere més Baix 62 se situa a la part alta del barri de la Ribera de Ciutat Vella. Es tracta d'un immoble entre mitgeres i consisteix en una planta baixa comercial, un entresòl i un total de tres plantes pis. Actualment ocupa la totalitat d'aquest immoble un hotel.

La planta baixa comporta l'existència de tres obertures bessones, només la més centrada és l'accés a l'hotel, mentre que la resta són grans finestrals. Per sobre, la planta entresòl té dues obertures en forma de finestres motllades als extrems del parament. Per sobre, a la planta principal, hi ha dos obertures de mida gran unides amb una llarga balconada amb barana de forja senzilla i rectilínia. Les obertures segueixen el mateix eix que les de l'entresòl, una mica desplaçades del centre de l'immoble, amb un ampli tram de parament cec al centre, per potenciar les ornamentacions que s'esmentaran més endavant. Les plantes tercera i quarta tenen les mateixes obertures, però cadascuna amb un balcó propi, de les mateixes característiques. La cornisa, una mica prominent, es caracteritza per una decoració de sanefes en relleu.

El tret més distintiu d'aquest immoble és la decoració esgrafiada de la façana. Inexistent a la planta baixa, a l'entresòl s'hi localitza una figura central arbrada amb llaços a l'extrem de l'immoble. Per sobre, a la planta principal, hi ha representada una escena del judici de Paris (on es troba l'origen mitològic de la guerra troiana). La resta de l'alçat presenta decoracions florals, foliàcies i gerros de diversa morfologia i mida. Tot i que aquestes decoracions podrien indicar un bastiment de l'edifici cap al , és més prudent datar aquest immoble a inicis del .

L'estat de conservació de l'immoble és bo.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera